XTP est l'acronyme de :

eXtrem Terminal Performance.
 Une gamme de vélo dans la marque Française Koxx.
 Un cadre de monocycle de la marque Française Koxx One.
 Une arme à feu dans un livre de science fiction.
eXpress Transport Protocol.
 Un protocole de création multimédia sur un réseau.

Homonymie d'acronyme